3-ій уланський полк  — полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.

Повна назва: K.u.k. Galizisches Ulanen-Regiment «Erzherzog Carl» Nr. 3

Дата заснування — 1801 рік..

Почесний шеф полку — ерцгерцог Карл.

Особовий склад полку 
Національний склад (1914 рік) — 69 % поляків, 26 % українців та 5 % інших.

Мова полку (1914) — польська.

Набір рекрутів (1914 рік) — у Перемишлі.

Дислокація полку 

 1914 рік — штаб і І-ий дивізіон у Кракові, ІІ-ий — у Бєльську.
 1914 рік — І корпус, 7-ий кавалерійський дивізіон, 11 Бригада кавалерії.

Командири полку 
 1859: Йозеф Вальдштайн-Вартенберґ
 1865: Йозеф Вальдштайн-Вартенберґ
 1879: Людвіг де Во
 1914: Пауль Ламаіч фон Пасан-Бродо

Див. також 
 Улани (Австро-Угорщина)

Примітки

Джерела 
 Galizisches Ulanen — Regiment Nr. 1 (1849) Otto, Erzherzog, FML https://web.archive.org/web/20171111002331/http://www.kuk-wehrmacht.de/regiment/ulanen/u03.html
 Z historii Ułanów ks.Józefa https://web.archive.org/web/20160304190924/http://forum.ulani.pl/viewtopic.php?t=70
 Austrian Cavalry Regiments and Their Commanders 1792—1815: the Uhlans http://www.napoleon-series.org/military/organization/Austria/cavalry/c_austriancav2.html 

Уланські полки Австро-Угорщини
Військові формування, засновані 1801